UCS steht als Abkürzung für:

 die US-Wissenschaftlervereinigung Union of Concerned Scientists
 die Unisource Carrier Services ist ein internationaler Zusammenschluss von Telekommunikationsgesellschaften
 den Universal Coded Character Set, eine Vereinigung aller Zeichenkodierungen in einem einzigen (Unicode)
 Universal Charging Solution, der Entwurf eines Standards für Ladegeräte und -stecker von Mobiltelefonen
 Univention Corporate Server, eine auf Debian GNU/Linux basierende Linux-Komplettlösung
 Unified Combat System (im Kontext militärischer Informationssysteme)
 Uniform Color Scale ist ein Farbsystem, mit dem nach dem Auffinden der MacAdam-Ellipsen, der XYZ-Tristimulus-Farbraum an die visuelle Wahrnehmung angepasst wurde
 United Civilized States, eine Partei eines Computerspiels der Earth-Reihe
 die ultimative Chartshow, Fernsehshow, RTL
 Uniform-cost Suche, ein uniformiertes Suchverfahren in der Informatik
 die Einaxiale Gesteinsfestigkeit (Uniaxial Compressive Strength), einaxiale Festigkeit des natürlichen Felsgesteins
 Underlying Clause Structures, ein Begriff aus der Functional-Grammar-Theorie

Abkürzung